Termin SCPB ima više značenja.

 C5a peptidaza, enzim
 -{Strathdon Caledonia Pipe Band}-, američka muzička grupa